Bernhard Westphal ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Westphal, Pseudonym von Bernhard Menne (1901–1968), deutscher Journalist und Publizist
 Bernhard Westphal (Politiker) (* 1926), deutscher Lehrer, Politiker und Heimatforscher